Колюпаново — название нескольких населённых пунктов:
 Колюпаново — деревня в городском округе города Калуга Калужской области.
 Колюпаново — деревня в Ступинском районе Московской области.